

Казим — річка в Ханти-Мансійському автономному окрузі, права притока Обі
 Казим — село, Білоярський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область